Раджа Наингголан (; 4 мая 1988, Антверпен) — бельгийский футболист, центральный полузащитник клуба СПАЛ. Выступал за сборную Бельгии.

Карьера 
Раджа Наингголан сын батака Мариануса, приехавшего с индонезийского Бали, и фламандки Лизы Богартс. У него есть сестра-близнец , которая также стала футболисткой. Когда Радже было шесть лет, его отец уехал обратно в Индонезию, чтобы продолжать вести свой бизнес в Денпасаре. Он рос в строгой католической семье, воспитываемый матерью в одиночку без помощи отца. Сам Раджа говорил об этом: «Я был бедным ребёнком. Но я вкусил много дерьма, чтобы в итоге оказаться там, где я нахожусь сейчас». В 2010 году мама Наингголана умерла, в её честь футболист сделал татуировку двух больших крыльев на спине с датами рождения и смерти матери.

Клубная 
Наингголан начал свою карьеру в молодёжном составе клуба «Жерминаль Беерсхот», откуда перешёл в итальянскую команду серии В, «Пьяченца». 28 мая 2006 года Наингголан дебютировал в основном составе команды в матче с «Ареццо», завершившимся поражением его команды со счётом 2:3. После этого футболист провёл в клубе ещё три с половиной сезона, проведя, в общей сложности, 74 матча и забив 4 гола.

27 января 2010 года Наингголан был арендован с возможностью выкупа трансфера игрока клубом серии А, «Кальяри». Взамен в «Пьяченцу» перешёл белорус Михаил Сиваков. 7 февраля 2010 года Раджа дебютировал в составе команды в матче чемпионата Италии с «Интернационале», в котором его клуб проиграл 0:3. 21 июня того же года, по окончании чемпионата, «Кальяри» выкупила 50 % трансфера Наингголана.

В ноябре 2011 года Наингголаном заинтересовался петербургский «Зенит», а в декабре другой российский клуб — ЦСКА. Однако игрок в начале 2014 года перешёл в «Рому» — по условиям договорённости между клубами «Рома» заплатила € 3 млн за аренду 25-летнего игрока, а после окончания сезона заплатит € 6,5 млн за половину прав на игрока. 8 марта 2015 года Наингголан в матче с «Кьево» сломал ногу игроку соперника, Федерико Маттьелло. После игры Раджа извинился перед Маттиелло.

Зимой 2017 года Раджа высказался о «Ювентусе»:

«Ненавижу „Ювентус“, и так было всегда. Когда играл за „Кальяри“, был готов отдать свои яйца, чтобы победить их. С „Кальяри“ всегда играли вничью на их поле. Ненавижу этот клуб, потому что он всегда выигрывает, забив пенальти или штрафной».

26 февраля 2017 года Наингголан сделал дубль в матче с «Интером». В 2017 году Раджа стал предметом интереса лондонского «Челси»; он даже общался по поводу перехода с главным тренером команды Антонио Конте. 27 июля 2017 года продлил контракт с «Ромой» до 30 июня 2021 года с заработной платой в 5 млн евро в год. 2 мая 2018 года, в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» Наингголан впервые отличился на турнире оформив дубль. Во многом благодаря этому «Рома» одержала громкую победу на «мерсисайдцами» (4:2), что однако не помогло «Роме» выйти в финал Лиги чемпионов (по итогам обеих встреч «джалоросси» уступили сопернику со счётом 6:7). Свой последний матч в футболке «джалоросси», Раджа отыграл 13 мая 2018 года в домашней игре с «Ювентусом», где в результате двух грубых нарушений заработал удаление, а матч окончился вничью (0:0).

26 июня 2018 года «Интер» объявил о трансфере Наингголана. Бельгиец заключил с миланским клубом контракт до 30 июня 2022 года. Трансфер хавбека обошёлся «нерадзурри» в 24 миллиона евро, плюс в Рим отправились защитник Давиде Сантон (9,5 млн евро) и хавбек Николо Дзаньоло (4,5 млн евро). 1 сентября он дебютировал в «Интере» в матче с «Болоньей» (3:0), где забил гол. За клуб он провёл 29 матчей в чемпионате, забив 6 голов и сделав 3 голевые передачи. После года в клубе, Раджа, по словам генерального директора клуба Беппе Маротты, «не является частью нашего проекта»

5 августа 2019 года Наингголан был арендован «Кальяри», несмотря на интерес клубов из Китая. Причиной перехода именно в этот клуб стал рак груди, обнаруженный у жены Наинголлана, и семья приняла решение, что ей будет лучше жить дома. Это помогло, супруга поборола болезнь. По окончании сезона Раджа возратился в «Интер», по решению   главного тренера клуба Антонио Конте.

В сборной 
Международную карьеру Наингголан начал в молодёжной сборной Бельгии, где выступал два года. 29 мая 2009 года Раджа дебютировал в составе первой сборной в матче с Чили на Кубке Кирин.

5 марта 2014 года в Брюсселе забил свой первый гол за сборную в товарищеском матче против команды Кот-д’Ивуара (2:2).

Наингголан был в числе кандидатов на попадание в состав сборной Бельгии на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, однако в итоге не попал в окончательную заявку. Первым крупным международным турниром для 28-летнего Наингголана стал чемпионат Европы 2016 года во Франции. В третьем матче группового этапа дальним ударом в конце матча принёс бельгийцам победу над сборной Швеции (1:0). В четвертьфинале против сборной Уэльса открыл счёт мощным ударом из-за пределов штрафной, но затем валлийцы забили трижды и выбили Бельгию из турнира (1:3).

В августе 2017 года Наингголан заявил о своем уходе из сборной Бельгии и раскритиковал главного тренера национальной команды Роберто Мартинеса. В ноябре 2017 года Раджа, спустя несколько месяцев, был вызван в стан национальной команды. На одной из тренировок сборной он получил травму паха. После того, как Наингголан не попал в заявку сборной на ЧМ-2018, он объявил об окончательном уходе из сборной.

Личная жизнь 
3 мая 2011 года Наингголан женился на девушке Клаудии. 30 января 2012 года у пары родилась дочь, которую назвали Айша. В 2016 году у пары родилась вторая дочь — Майли.

Являлся участником марша против гомофобии, заявив «у моей сестры Рианы был роман с женщиной. Мы должны быть терпеливы. До тех пор, пока этот [выбор] будет свободным и сознательным, он будет признанным».

Наингголан является курильщиком и не скрывает этого.

В новогоднюю ночь с 2017 на 2018 год Раджа опубликовал в своём инстаграме видео, в котором в прямом эфире пил алкоголь, курил и нецензурно выражался. За это он позже принёс извинения.

Достижения 
 «Интернационале»
 Чемпион Италии: 2020/21

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Раджа Наингголан. Откровенно и без купюр
 «Ниндзя» Наингголан: За своих — хоть на войну [большое интервью]

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Пьяченца»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Антверпен»